Stânga se poate referi la:
 Stânga, direcție  opusă dreptei. Vezi și stânga și dreapta.
 Stânga sau Politică de stânga, o tendință politică sau ideologie.
STÂNGA, în germană: Die Linke, partid politic din Germania

Vezi și:
 Stângaci, capacitatea unei persoane de a-și folosi mai bine mâna stângă decât pe cea dreaptă. 
 Copyleft, lege care asigură, oricărei persoane care primește o copie sau o versiune a unei lucrări, dreptul de a folosi, modifica sau redistribui atât lucrarea, cât și versiunile ei. Este opusul lui copyright - "drepturi de autor".
 Sens orar, sens antiorar, diferența dintre rotația într-un sens sau altul.